Bath County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Bath County (Kentucky)
 Bath County (Virginia)